Габриэла Перияну (, родилась 20 июня 1994 в Брэиле) — румынская гандболистка, правая защитница клуба «Дунэря» из Брэилы (с 2011 года) и сборной Румынии. Одна из самых талантливых гандболисток Румынии.

Отзывы

Достижения

Командные 
Чемпионат Румынии:
4-е место: 2011/2012
Чемпионат мира до 18:
4-е место: 2012 
Чемпионат Европы до 19:
5-е место: 2013

Личные 
 Лучшая левая защитница чемпионата мира до 18: 2012 
 Лучшая левая защитница чемпионата Европы до 19: 2011
 Лучшая спортсменка жудеца Брэила: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 

Гандболистки Румынии
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Бухарест»
Игроки ЖГК «Бая-Маре»
Игроки ГК «Шиофок»
Игроки ГК «Дунэря» Брэила